Der Begriff Sandläufer bezeichnet:

 Sandlaufkäfer, eine Unterfamilie der Laufkäfer
 Sandläufer, eine Gattung innerhalb der Familie der Echten Eidechsen
 Sandlauf im Schiffbau einen stabilen Beschlag zum Schutz des Schwertes vor übermäßiger Abnutzung